CSC steht als Abkürzung für:

 Canadian Society of Cinematographers, die kanadische Akademie der Kameramänner und -frauen
 Cannabis Social Club, eine legale Anbau- und Vertriebsmöglichkeit von Cannabis
 Carl-Schurz-Colleg, ein Kollegienhaus-Studentenwohnheim in Bonn
 Centro Sperimentale di Cinematografia, Filmschule in Rom
 China Scholarship Council, akademische Organisation in China
 Climate Service Center, eine Dienstleistungseinrichtung der Bundesregierung
 Combat Survival Course, ein Überlebenslehrgang der Bundeswehr, siehe Überlebenslehrgang Spezialkräfte
 Congregatio a Sancta Cruce, römisch-katholischer Männerorden, siehe Kongregation vom Heiligen Kreuz
 Congregatio Sanctae Catharinae, römisch-katholischer Frauenorden, siehe Katharinenschwestern
 Connemara Stone Company, Celtic-Folk-Rockband aus dem Ruhrgebiet
 Consenioren-Convent, eine couleurstudentische Arbeitsgemeinschaft, siehe Waffenring #Waffenringe
 Cour suprême du Canada, siehe Oberster Gerichtshof von Kanada
 International Convention for Save Containers, internationaler Sicherheitsstandard für Fracht-Container

Sport:
 CSC 03 Kassel (Casseler Sport-Club), Sportverein aus Kassel
 CSC Frankfurt (Champions Sporting Club), Boxverein
 Cronenberger SC, Sportverein aus Wuppertal
 Club Sport Cartaginés, siehe CS Cartaginés, Sportverein aus Cartago (Costa Rica)
 Combinations Speed Cup, eine Variante des Turnierhundsportes, siehe Turnierhundsport
 Team CSC, ehemalige Radsportmannschaft

Technik:
 Card Security Code, eine Kreditkartenprüfnummer, siehe Card Validation Code
 Compact System Camera, eine spiegellose Systemkamera, siehe Systemkamera #CSC
 Client-Side Caching, eine Computer-Puffertechnik, siehe Cache

Wirtschaft:
 Computer Sciences Corporation, einen Informationsdienstleister
 Cuxhaven Steel Construction GmbH, deutscher Hersteller von Gründungsstrukturen für Offshore-Windkraftanlagen
 China Steel Corporation, taiwanesischer Stahlkonzern
 CSC (Automarke), britische Automarke
 Sichuan Airlines, chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

CSc steht für
 „Kandidat der Wissenschaften“ (Candidatus scientiarum), ein früher in Osteuropa vergebener akademischer Titel

csc steht für
 cosecans, eine trigonometrische Funktion, siehe Sekans und Kosekans
 Llengua de Signes Catalana (ISO-639-3-Code), katalanische Gebärdensprache

Abkürzung